VZ steht als Abkürzung für:

 Veranlagungszeitraum, Zeitraum, für den die Besteuerungsgrundlagen ermittelt werden 
 Verbraucherzentrale, Vereine, die sich dem Verbraucherschutz widmen
 Verdunstungszahl, Maß für die Geschwindigkeit mit der ein Stoff verdunstet
 Verizon, US-amerikanisches Telekommunikationsunternehmen
 Verkehrszeichen, zur Regelung des Straßenverkehrs
 Verschäumungszahl, Verhältnis des Volumens von Schaummittel-Wasser-Gemisch zu fertigem Löschschaum, siehe Löschschaum #Verschäumungszahl
 Verseifungszahl, chemische Kennzahl zur Charakterisierung von Fetten und Ölen
 Versorgungszentrum, gemeinschaftsgeschäftliche Einrichtung in der DDR
 Verwaltungszentrum in der Schweiz
 Verwendungszweck
 Verwitterungsgrad zersetzt, bei Gesteinen 
 Verzeichnis, Anordnung von Informationen
 Veterinärzug, einer Einheit des Bevölkerungsschutzes
 Visp-Zermatt-Bahn, siehe Brig-Visp-Zermatt-Bahn
 Volkszählung, Erhebung statistischer Bevölkerungsdaten
 Vollzeit, siehe Vollzeitäquivalent
 Vorauszahlung
 Vorzeichen (Zahl), wird einer Zahl vorangestellt
 VZ Holding, Schweizer Finanzdienstleister
 VZ Netzwerke, deutsches Unternehmen für soziale Netzwerke
 VZ.net
 Vzor, Abkürzung bei tschechischen Handfeuerwaffen 

VZ als Unterscheidungszeichen auf Kfz-Kennzeichen:

 Niederlande: Lkw mit einem Gewicht bis 3,5 t
 Nordirland: County Tyrone
 Norwegen: Orkdal, Provinz Sør-Trøndelag

Vz steht als Abkürzung für:

 Vorzugsaktien

Vž steht als Abkürzung für:

 Vakaro žinios, litauische Tageszeitung
 Verslo žinios, litauische Wirtschaftszeitung
 Vilniaus žinios (Wilnaer Nachrichten), ehemalige Tageszeitung
 Vítkovické železárny, siehe Witkowitzer Eisenwerke

VŽ als Unterscheidungszeichen auf Kfz-Kennzeichen:

 Kroatien: Gespanschaft Varaždin

Siehe auch:

VZ